Jméno a příjmení Michal Sedláček nosí více osob:
 Michal Sedláček (architekt) (* 1963) – český architekt, hlavní architekt města Brna
 Michal Sedláček (fotbalista) (* 1988) – český ligový fotbalový hráč
 Michal Sedláček (herec) (* 1991) – český herec Divadla Petra Bezruče
 Michal Sedláček (houslista) (* 1987) – český houslista, primárius Sedláčkova kvarteta
 Michal Sedláček (politik) (* 1967) – český politik, po sametové revoluci poslanec ČNR za OF a ODS